NGC 4447 (другие обозначения — MCG 2-32-73, ZWG 70.107, VCC 1085, KCPG 339B, NPM1G +14.0319, PGC 40979) — линзообразная галактика (SB0) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4447
Волосы Вероники (созвездие)